Битва біля Гуарапів

 битва біля Гуарарапів (1648)
 битва біля Гуарарапів (1649)